

Тартогай — село, Келеський район, Туркестанська область
 Тартогай — село, Чиїлійський район, Кизилординська область